Kranepuhl bzw. Krahnepuhl ist der Name folgender Orte: 

 Krahnepuhl, Wohnplatz der Stadt Havelsee im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Kranepuhl (Planetal), Ortsteil der Gemeinde Planetal im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg